В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон 6-0, 6-3.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (фінал)

 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (2-ге коло)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке /  Елізабет Смайлі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International